Furuskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Furuskäret, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Furuskäret, Pedersöre, Österbotten, 
 Veran och Furuskäret, Vörå, Österbotten, 
 Furuskäret, del av Köklot, Korsholm, Österbotten, 
 Furuskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Furuskäret, Vasa, Österbotten, 
 Furuskäret, Kristinestad, Österbotten, 
 Furuskäret (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Furuskäret (vid Bolax, Kimitoön), Åboland,

Se även
Furuskär
Furuskären
Lilla Furuskäret

Robotskapade Finlandförgreningar